Poljakow, Poljakowa (weibliche Form), ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Poljakow (* 1985), russischer Handballspieler
 Dmitri Fjodorowitsch Poljakow (1921–1988), sowjetischer Generalmajor und Agent für die CIA
 Dmytro Poljakow (* 1968), ukrainischer Tennisspieler
 Élie de Poljakow, russischer Pferdesportler
 Ella Michailowna Poljakowa (* 1941), russische Friedens- und Menschenrechtsaktivistin
 Gleb Wladimirowitsch Poljakow (1931–2021), sowjetischer bzw. russischer Geologe
 Igor Nikolajewitsch Poljakow (1912–2008), sowjetischer Ruderer
 Irina Poljakowa (* 1961), russische Wintersportlerin und -trainerin
 Iwan Semjonowitsch Poljakow (1845–1887), russischer Zoologe, Anthropologe und Ethnograph
 Jewgenija Andrejewna Poljakowa (* 1983), russische Sprinterin und Staffel-Olympiasiegerin
 Juri Michailowitsch Poljakow (* 1954), russischer Schriftsteller
 Lasar Solomonowitsch Poljakow (1842–1914), russischer Bankier
 Marija Jurjewna Poljakowa (* 1997), russische Wasserspringerin
 Natalia Poljakowa (* 1961), russische Schachspielerin
 Nikolai Poljakow (* 1951), sowjetischer Segelsportler
 Nonna Poljakowa (1930–1999), sowjetische Sprinterin
 Ruwim Weniaminowitsch Poljakow (1880–1970), russisch-US-amerikanischer Maschinenbauingenieur, Erfinder und Hochschullehrer
 Samuil Solmonowitsch Poljakow (1838–1888), russischer Eisenbahn-Unternehmer
 Sergei Wladimirowitsch Poljakow (* 1968), russischer Sportschütze
 Taras Panteleimonowitsch Poljakow (* 1954), russischer Museologe und Hochschullehrer
 Waleri Wladimirowitsch Poljakow (1942–2022), sowjetischer Kosmonaut
 Wassili Iwanowitsch Poljakow (1913–2003), sowjetischer ZK-Sekretär

Siehe auch:
 Poliakov